La Marmotte is een zogenaamde cyclosportieve die sinds 1982 elk jaar, doorgaans op de eerste zaterdag van juli, verreden wordt in de Franse Alpen. Deze prestatietocht kan met een zware touretappe vergeleken worden. De rit, die in totaal 174 km lang is en 5000 hoogtemeters telt, gaat over vier cols, waarvan er drie in de Tour als buitencategorie bestempeld worden. Aan de start in Le Bourg-d'Oisans staan jaarlijks 5000 tot 7000 deelnemers.

Beklimmingen 
 Col du Glandon vanaf 2005 tot en met 2021
 Col de la Croix-de-Fer tot 2004 en vanaf 2022 (en 2015)
 Col du Télégraphe
 Col du Galibier
 Alpe d'huez
 Lacets de Montvernier (alleen 2015)
 Col du Mollard (alleen 2015)

Bijzondere editie van 2015 
In 2015 werd op het laatste moment besloten de vaste route te wijzigen. De reden was dat de Tunnel du Chambon (in de afdaling van de Col du Lautaret) deels was ingestort. De tunnel moest gesloten worden. Later zou een noodweg worden aangelegd, maar die was niet op tijd klaar. Het parcours van 2015 ging over de Glandon, om vervolgens de Lacets de Montvernier te beklimmen. De terugweg ging via de Col du Mollard en de oostkant van de Croix de Fèr. De lengte en het aantal hoogtemeters waren vrijwel gelijk aan het oorspronkelijke parcours: 170 km met 5100 hoogtemeters.

Winnaars

Rode lantaarn

Externe link 
 marmottecyclo.nl

Wielertoerisme